Friesenheim est un toponyme désignant :

Toponyme

Friesenheim, commune de l'arrondissement de l'Ortenau en Bade-Wurtemberg
 Friesenheim, commune de l'arrondissement de Mayence-Bingen en Rhénanie-Palatinat
 Ludwigshafen-Friesenheim, district de la ville de Ludwigshafen en Rhénanie-Palatinat

Friesenheim, commune du Bas-Rhin en Alsace

Homonymie
Homonymie de toponyme